Orlica kan syfta på:

Bulgarien 

 Orlitsa (distrikt), Kardzjali, Obsjtina Kirkovo,

Nordmakedonien 

 Orlica (periodiskt vattendrag), Opsjtina Gradsko,

Polen 

 Orlica (berg), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat kłodzki,

Tjeckien 

 Tichá Orlice (vattendrag i Tjeckien, lat 50,21, long 15,85), Hradec Králové, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar